Hilltop (Geórgia)
Hilltop (Minnesota)
Hilltop (Ohio)
Hilltop (Texas)

Desambiguação